Chester City FC (celým názvem: Chester City Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Chester v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 1885 pod názvem Chester FC. V roce 2010 byl kvůli dluhům ve výši 26 125 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace. Po jeho zániku byl ve městě založen klub Chester FC. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na Deva Stadium s kapacitou 5 328 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1885 – Chester FC (Chester Football Club)
 1983 – Chester City FC (Chester City Football Club)

Získané trofeje 
 Welsh Cup ( 3× )
 1907/08, 1932/33, 1946/47
 Lancashire Senior Cup ( 1× )
 1956/57

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1976/77, 1979/80
 Welsh Cup
 Vítěz: 1907/08, 1932/33, 1946/47
 EFL Cup
 Semifinále: 1974/75
 FA Trophy
 Semifinále: 2000/01
 EFL Trophy
 Finále (Sever): 1986/87

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1899: The Combination
 1901–1910: The Combination
 1910–1911: Lancashire Combination (Division Two)
 1911–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1931: Cheshire County League
 1931–1958: Football League Third Division North
 1958–1975: Football League Fourth Division
 1975–1982: Football League Third Division
 1982–1986: Football League Fourth Division
 1986–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–1994: Football League Third Division
 1994–1995: Football League Second Division
 1995–2000: Football League Third Division
 2000–2004: Conference National
 2004–2009: Football League Two
 2009–2010: Conference Premier

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2010
Chester